Peter Schlemihl ist der Name folgender Personen:
 Peter Schlemihl, Pseudonym von Ludwig Thoma (1867–1921), deutscher Schriftsteller

Literatur:
 Peter Schlemihls wundersame Geschichte, eine Märchenerzählung von Adelbert von Chamisso von 1813